Новый Ислам — деревня в Пировском районе Красноярского края в составе Комаровского сельсовета.

География 
Находится примерно в  22 километрах по прямой на юго-запад от районного центра села Пировское.

Климат 
Климат резко континентальный. Самый теплый месяц — июль, со средней температурой +17,8 °С, с абсолютным максимумом +34,6 °С. Самый холодный месяц — январь: средняя температура составляет –20,1 °С, абсолютный минимум –52,5 °С.

История
В советское время в деревне работал колхоз «Яна-Юл».

Население  
Постоянное население составляло 69 человека в 2002 году (83% татары),  49 в 2010.

Примечания 

Населённые пункты Пировского района